Никола́й Фёдорович Киселёв:
 Киселёв, Николай Фёдорович (1939—2005) — советский двоеборец.
 Киселёв, Николай Фёдорович (1820—1883) — финский предприниматель и меценат.